Karakašević ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Karakašević (* 1975), serbischer Tischtennisspieler
 Milivoj Karakašević (1948–2022), jugoslawischer Tischtennisspieler und -trainer